Мирошкин — русская фамилия. Известные носители:
 Мирошкин, Александр Акимович (1894—1977) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Кировоградского обкома КП(б)У.
 Мирошкин, Алексей Филиппович (1893—1939) — советский  военно-морской деятель, инженерный работник.
 Мирошкин, Максим Романович (род. 1994) — российский фигурист, выступающий в парном катании.
 Мирошкин, Сергей Николаевич (род. 1968) — советский, белорусский футболист.